Die Handball-Landesliga Bayern 2023/24 wird unter dem Dach des „Bayerischen Handballverbandes“ (BHV) organisiert und ist hinter der Bayernliga als fünfthöchste Liga im deutschen Ligensystem eingestuft.

Saisonverlauf

Modus 

Es wird eine Hin- und Rückrunde gespielt. Platz eins jeder Gruppe ist Staffelsieger und Direktaufsteiger in die Bayernliga 2024/25. Die zweiten Plätze spielen in einer Relegation den dritten Aufsteiger aus. Die Plätze zwölf bis vierzehn jeder Gruppe sind Direktabsteiger. Die Plätze elf je Gruppe werden bei zwei Absteigern aus der Bayernliga zu Relegationsplätzen und bei drei zu Direktabsteigern. Gleicher Modus für Männer und Frauen.

Teilnehmer 
Nicht mehr dabei sind die Auf- und Absteiger der Vorsaison. Neu dabei sind die Absteiger (A) aus der Bayernliga und die Aufsteiger (Meister) aus den Bezirksoberligen:
 Männer –– (UFR), –– (OFR), ––  (MFR), SG Auerbach/Pegnitz (Ostbay.), TSV Schwabmünchen (Bay.-Schwaben), ASV Dachau (Altbay), SG U´hfn/Germering (Alpenvorland),  FC Bayern München (Handball) (Obb.).

 Frauen: –– (UFR), SG Weidhausen (OFR), –– (MFR), –– (Ostbay.), −− (Bay.-Schwaben), −− (Altbay),  –– (Alpenvorland),  SVO Handball Innsbruck (Obb.).

Weblinks 
 Spielbetrieb der Landesliga Bayern auf BHV-online.de

2023/24
Landesliga